Kulkow oder Kulkowa (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Kulkow (* 1946), sowjetischer Basketballspieler
 Arthur Kulkow (* 1986), russisches Model
 Lívia Kuľková (* 1995), slowakische Fußballspielerin
 Nilija Kulkowa, sowjetische Leichtathletin
 Oleg Sergejewitsch Kulkow (* 1978), russischer Marathonläufer
 Wassili Sergejewitsch Kulkow (1966–2020), sowjetisch-russischer Fußballspieler und -trainer